Brunnberg ist der Name folgender Berge:
 Brunnberg, deutscher Name des Berges Studniční hora im Riesengebirge
 Brunnberg (Gävleborgs län), Hügel in Schweden, Gävleborgs län
 Brunnberg (Dalarnas län), Hügel in Schweden, Gävleborgs län

Brunnberg ist der Name folgender Orte:
 Brunnberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Brunnberg (Gemeinde Haag), Ortschaft der Marktgemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Brunnberg (Gemeinde Oberhofen), Ortschaft der Gemeinde Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brunnberg (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ort in Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Brunnberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Brunnberg (1915–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Arne Brunnberg (1909–2001), schwedischer Jurist
 Elzbieta Jasinska Brunnberg (* im 20. Jahrhundert), schwedische Schriftstellerin, Verlegerin und Filmproduzentin 
 Hans Brunnberg (1911–1981), schwedischer Architekt und Hochschullehrer
 Karl Gustaf Brunnberg (1967–1931), schwedischer Industrieller
 Kerstin Brunnberg (* 1942), schwedische Journalistin
 Leo Brunnberg (* 1945), deutscher Tierarzt und Professor
 Ulf Brunnberg (* 1947), schwedischer Schauspieler